Garri Kasparov, Russisch schaker
 Kasparov (dj), Nederlands dj/producer